Жіноча форма прізвища Меркушин.
 Меркушина Анастасія Олегівна (* 1995) — українська біатлоністка, чемпіонка світу з біатлону серед юніорів, дворазова чемпіонка Європи з біатлону серед юніорів.
 Меркушина Ірина Володимирівна (* 1968) — радянська і українська біатлоністка, срібний призер чемпіонату світу, дворазова бронзова призерка чемпіонатів Європи, учасник Кубка світу, бронзовий призер чемпіонату СРСР. Майстер спорту України міжнародного класу. Заслужений тренер України.
 Меркушина Олександра Олегівна (* 2005) — українська біатлоністка, чемпіонка України з біатлону.